Ел Салтеадор има више значења:

 Ел Салтеадор (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салтеадор (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику